, comúnmente llamado Al, es un personaje del anime y manga Fullmetal Alchemist. Es uno de los dos protagonistas, junto a su hermano mayor Edward Elric. La historia se centra en los viajes que ambos realizan buscando recuperar sus cuerpos. Algunos años antes, intentaron resucitar a su madre con alquimia humana, pero esto les llevó a pagar un alto precio: en el caso de Alphonse todo su cuerpo. Ed, que había perdido una pierna, ató el alma de su hermano menor a una armadura, al coste de su brazo derecho. Tras la recuperación de Ed, partieron a buscar la forma de recuperar sus cuerpos originales, siendo este el eje de la historia.

Apariencia 
Alphonse en casi todo el manga y el anime es una armadura de 2 metros. Siempre le confunden con El Alquimista de Acero por su armadura de acero, cosa que molesta mucho a su hermano Edward. Su aspecto real es el de un chico de pelo dorado más oscuro que el de su hermano y ojos cafés en el anime, mientras que en la segunda serie y en el manga él tiene el pelo claro y muy parecido al de Ed y tiene los ojos dorado-verdoso.

Personalidad 
Alphonse es por mucho más maduro que su hermano, demostrando ser responsable y educado, e incluso cuidando siempre de Edward así como reclamándole sus imprudencias. Cuando niño tuvo una infancia normal en compañía de su madre, su hermano y por poco tiempo a su padre, a quien sólo recuerda cuando se encerraba en sus investigaciones o el día de su partida. Como buen hermano menor siempre siguió a Edward en sus juegos y sueño por ser alquimista; pero al contrario que este, él se mantenía tranquilo y obediente; quizás un poco tímido en comparación a su hermano. Al fallecer su madre logró mantener la compostura y reaccionar de una manera totalmente diferente a la de Edward, ya que fue este último quien propuso utilizar la alquimia y regresar a su madre a la vida. Aun así, Alphonse se dejó llevar por él y le siguió fervientemente hasta llevar a cabo la transmutación donde perdió su cuerpo.

Al recuperar la conciencia dentro de la armadura ignoró su situación preocupándose más por su hermano a quien llevó en brazos hasta llegar con Pinako Rockbell para salvarle la vida. Con el transcurso del tiempo, Alphonse logró acostumbrarse a su nuevo cuerpo aunque añorando el poder sentir como los demás; Barry sembró la duda en él sobre si era realmente un humano poniéndolo así en contra de Edward, quien asegura se sentía mal por ponerlo en esa situación y que por lo mismo debería odiarlo. Al niega sentir odio alguno por su hermano, ya que él también había tenido la culpa. La meta de Alphonse es recuperar tanto el propio como el cuerpo de Edward; con la esperanza de comer, dormir y sentir como lo hacía antes. En varias ocasiones se le ve tener simpatía con niños y animales; Alphonse parecía sentir algo por Winry pero luego ya no.

Cabe destacar que nunca llegó a sentir odio por su padre, aceptándolo de inmediato tras enterarse de la verdad. Edward es la persona que más admira y quiere, enfureciendo cuando este decide dar la vida a cambio de que su hermano menor no sea lastimado. En la película "El Conquistador de Shambala", Alphonse pierde la memoria y actúa en la medida de lo posible como le contaron era su hermano, idolatrándolo y queriendo ser como él; así como esperando encontrarse algún día.

Historia

Primer anime 
Alphonse Elric (nacido en 1900 (CS)) vivía en Rizenbul con su madre Trisha y su hermano Edward, después de que su padre, Hohenheim de la Luz, al que él no recordaba ya, se hubiera marchado. Siendo muy joven aprendió los conceptos básicos de la alquimia, como Ed. Después de la muerte de Trisha, quedó al cuidado de Pinako Rockbell, vecina suya y abuela de su amiga Winry Rockbell. Junto a su hermano marchó a estudiar alquimia bajo la tutela de Izumi Curtis. Al regresar, los hermanos Elric, intentaron resucitar a su madre Trisha, por lo que él perdió su cuerpo. Ed ató su alma a una armadura hueca. Esa noche conoció a Roy Mustang, que luego sería determinante en su aventura.

Después de que Ed se recuperara de su adquisición de los Automail, marchan a Central para realizar el examen de Alquimista Nacional, alojándose en la casa de Shou Tucker. En el trayecto conocieron a Maes Hughes.

Se vio obligado a no presentarse a los exámenes prácticos porque podrían descubrir su condición de alma en un cuerpo vacío. Empezó a acompañar a su hermano desde que obtuvo el título de Alquimista Nacional, visitando Youswell, Lior, Xenotime, etc.

Tras conocer al doctor Tim Marcoh, trabajó junto a Ed en descifrar sus investigaciones sobre la Piedra Filosofal, y luego fue con él al laboratorio n.º 5.

Aquí, merced a las palabras de Barry el Descuartizador, empezó a dudar de si él alguna había sido una persona real, o si era sólo una invención de su hermano, una especie de marioneta. Finalmente Ed y Winry despejan sus dudas, al demostrarle que tiene recuerdos de los que Ed carece, pero que Winry le puede confirmar como reales.

Tras el reencuentro con su maestra Izumi Curtis en 1915 (CS), y numerosos acontecimientos y descubrimientos sobre la Piedra Filosofal y sus enemigos, acaba en Lior buscando a Scar. Por un giro de los acontecimientos, él mismo se convierte en la Piedra Filosofal, albergándola en su interior. Desde ese momento, los homúnculos le persiguen exclusivamente a él.

Finalmente, en la ciudad subterránea de Central, decide usar todo su poder alquímico al ser la Piedra Filosofal para resucitar a Ed (asesinado por Envy), con lo que desaparece. Sin embargo, Ed realiza entonces un nuevo tipo de alquimia en sí mismo, trayendo de nuevo a Al a la vida, y saltando él, de alguna forma, a nuestro mundo.

Al apareció con unos 11 años, los que tenía al desaparecer su cuerpo, pero con todas las memorias de los viajes tras ese punto perdidas. Al final de la serie decide ir con Izumi a aprender más en profundidad la alquimia, para conseguir recuperar a su hermano, del que, aunque no sabe su paradero, intuye que está vivo.

Manga y Fullmetal Alchemist: Brotherhood 
Su historia es similar, pero se enfoca de otra forma la pérdida de su cuerpo, se dice que está vivo detrás de la Puerta, Ed lo ve allí, y por ello creen poder traerlo de vuelta.en el capítulo 30 del manga cuando es acorralado por Bradley este mata a Martel que se encontraba en el interior de la armadura de Al eso provoca que al recupere la memoria del momento de la transmutación humana y del instante en el que ve el interior de la puerta de la verdad (por eso a mitad del manga al puede hacer alquimia sin círculo igual que Ed), se une a en el equipo de Jean Havoc, Roy Mustang, Riza Hawkeye y Barry The Chopper, para encontrar a la quimera que era el cuerpo de Barry, este le dice a alphonse que es imposible unir un alma a un cuerpo al que no pertenece y que pronto su alma será rechazada. Justo en ese momento, él junto a Riza y Barry son acorralados por una Lust dispuesta a matar a Al y Riza cuando llega Roy y los salva.

Después de que Ed regresara de Rizenbul, junto a Al planean como capturar a los homúnculos y se enfrentan a Scar. Su plan da resultado y atraen a Gluttony. Gracias a la ayuda de Ling Yao y Ran Fan (a costa de perder el brazo ésta a manos de Wrath) logran capturarlo y son llevados a una cabaña donde Gluttony muestra su verdadera forma siendo tragados Ling, Envy, Ed y el brazo izquierdo de Alphonse.

Después de ser llevado por Gluttony al escondite de Father y luchar junto a Ed, son vencidos y llevados ante Wrath.

En el capítulo 73 del manga, más tarde vemos a Alphonse caminando en la nieve (yendo a advertir a Winry, Scar y Mey de los soldados de central en Briggs), en ese momento sufre un rechazo, y es enterrado en la nieve. Después en el capítulo 76 del manga vuelve a sufrir otro rechazo, (al mismo tiempo que Ed fue atravesado por una viga), es llevado en pedazos y al volverlo a armar descubren el significado de la investigación del hermano de Scar. Mey trata de enseñarle rentanjutsu pero es imposible para Al. Tras la derrota de Envy, se dividen y el grupo de Al, Winry, Jerso, Zampano y Yoki llegan a una destruida pero en reconstrucción Lior, donde se encuentran con Rose y su padre, quien le cuenta su verdadera naturaleza. Entonces se une al equipo de Briggs, que se encarga de escoltar a Winry a Risembool, pero en ese momento es secuestrado por Gluttony y Pride en el capítulo 84.

En el capítulo 85 se muestra un Al manipulado por Pride, pero después de una dura batalla es liberado por una de las bengalas de Fu. Tras planear una estrategia junto a Hoenhiem, los dos encierran a Pride, pero este, usando un código, logra liberarse llamando a Kimble. Con un Heinkel herido y un Alphonse solo no tienen ninguna oportunidad de ganar, pero gracias a un fragmento de piedra filosofal logran emparejar la pelea al nivel de que Alphonse se vuelve un duro oponente. Después de una gran explosión llega Marcoh, que se encarga de curar a Heinkel, quien mata a Kimblee mordiéndole el cuello.

Cuando se disponían a regresar a Central a ayudar a sus compañeros, el grupo entra a una cueva que los lleva al subsuelo bajo central pero repentinamente y como consecuencia de la transmutación efectuada por el Alquimista del diente de oro, Al es tragado por una extraña criatura con un ojo en el centro similar a la criatura que aparece cuando se efectúa una transmutación humana; siendo teletransportado al escondite de Father donde su hermano y su maestra le esperan pero una vez más sufre un rechazo.Cuando Al despierta, se ve así mismo frente a las puertas de la verdad, donde se encuentra con su cuerpo quien le pregunta si quiere regresar a su lugar pero este rechaza la oferta al ver su cuerpo en ese lamentable estado ya que no le parece justo regresar si con ello trae sufrimiento a los seres que ama.Cuando el alma de Al regresa a la armadura, su cuerpo menciona que se siente orgulloso de servir como contenedor pero que con su regreso solo traería ruina y desesperación a los seres que ama.Con el ataque de energía de Father, la armadura de Al es severamente dañada y parte de su sello de sangre también se ve afectado.
Al ver a Father a punto de matar a su hermano quien ha perdido su prótesis y está al borde de la muerte, le pide a Mei Chang que hagan una transmutación conjunta con la intención de ayudar a Ed (si Ed sacrificó su brazo derecho para fijar su alma a una armadura, con la ayuda de Mei y su alquimia, puede suceder lo contrario.)Con mucho pesar, Mei accede a la petición de Al ante el asombro de Ed y al tiempo que este le dice que gane, ambos realizan sus transmutaciones respectivas. Estando en las puertas de la verdad Al regresa a su cuerpo al tiempo que ambos vuelven a ser uno solo que creen firmemente en Edward.

Finalmente su hermano sacrifica su puerta, es decir su habilidad alquimica, para traerlo de vuelta. Luego ambos regresan a Rizenbul. Luego de recuperarse decide junto con su hermano que viajaran por todo el mundo para aprender cosas nuevas, Al decide ir primero al país Xing, para poder aprender el Rentanjutsu.

Al final se ve una foto de su hermano y Winry con sus hijos, y en la parte de atrás él con Mei

Conquistador de Shamballa 
Tras regresar a su mundo, Al había perdido los recuerdos desde el día en que transmutó a su madre. Vuelve a estudiar con Izumi Curtis, intentando encontrar de nuevo a su hermano, al que no da por muerto.

Dos años después de su regreso, en 1917 (CS), se encontraba en Lior durante la primera incursión de las tropas de la Sociedad Thule. Gracias a que puede partir su alma fácilmente y colocar pedazos de ésta en las armaduras, consigue contactar con su hermano, en este lado de la Puerta, al volver las armaduras a su lugar de origen. Acuerda con él abrir la Puerta cada uno desde su lado, para poder reencontrarse.

Va a la ciudad subterránea de Central con Wrath. Allí trasmuta al homúnculo junto a Gluttony para abrir la Puerta.

Tras el reencuentro con su hermano, lucha junto a él para vencer a Dietlinde Eckart. Acuerda con él destruir la Puerta desde el mundo de la alquimia, y que Ed lo hiciese desde aquí. Sin embargo, delega su deber en Roy Mustang y cruza la Puerta con Ed, para poder vivir ambos en el mismo mundo.

Personajes de Fullmetal Alchemist
Alquimistas ficticios
Armaduras ficticias